Carlsbad puede referirse a:

 Carlsbad (California)
 Carlsbad (Nuevo México)
 Carlsbad (Texas)
 Karlovy Vary, República Checa.
 Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, Nuevo México